Venom (Marvel Comics), lik iz Marvel univerzuma u stripu Spider-Man
Venom (sastav), britanski metal sastav
Venom (2018.), američki akcijski film iz 2018.
Venom 2, američki akcijski film iz 2021.